Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов () — ежегодный международный турнир для мужских и женских национальных сборных, составленных из игроков возраста 50 лет и старше. Проводится под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

Впервые чемпионат был проведён в городе Бисмарк (штат Северная Дакота, США) в 2002 году с участием 7 мужских и 4 женских команд.

Основное отличие от других чемпионатов мира по «классическому» кёрлингу (для команд из четырёх человек) в том, что матч состоит из 8 эндов, а не из 10.

Места проведения и призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Результаты участия стран в чемпионатах

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга
 Страница чемпионата на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты и статистика на сайте ВФК

Соревнования по кёрлингу
 
Чемпионаты мира по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года